PP steht als Abkürzung für:
 Papa, als Abkürzung hinter dem lateinischen Papstnamen, siehe Papst
 Papua-Neuguinea im FIPS 10
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Brasilien, siehe Luftfahrzeugkennzeichen
 Parker-Punkte, eine Wein-Bewertung
 Pater patriae, deutsch „Vater des Vaterlandes“, ein römischer Ehrentitel
 Pater Putativus, deutsch „Adoptivvater“ oder „vermeintlicher Vater“, eine Bezeichnung des Josef von Nazaret als Ziehvater Jesu
 Polizeipräsident
 Polizeipräsidium
 Pro Patria (lateinisch), Austragung von Verabredungsmensuren zwischen mehreren Paukanten zweier schlagender Studentenverbindungen, siehe PP-Suite
 Walther PP, eine Selbstladepistole

Politik und Wirtschaft:
 Parti Populaire oder PersonenPartij, belgische rechts-liberale Partei
 Partido Patriota, guatemaltekische Partei
 Partido Popular (Portugal), portugiesische konservative Partei, siehe Portugiesische Volkspartei
 Partido Popular (Spanien), spanische konservative Partei

 Partido Progresista (Spanien), historische spanische liberale Partei
 Partido Progressista, konservative brasilianische Partei
 Patriotische Plattform, als Verein organisierter Flügel der Alternative für Deutschland (AfD)
 PayPal, ein Online-Bezahlsystem
 Pēdējā partija, lettische Partei
 Pensjonistpartiet, norwegische konservative Kleinpartei 
 Piratpartiet, die schwedische Piratenpartei
 Place publique, französische Partei
 Prodalschawame promjanata, bulgarische Antikorruptionspartei
 Progressive Party, südafrikanische Partei, später Progressive Federal Party (PFP)

Wissenschaft und Technik:
 Deutsches Ärzteblatt für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
 Pankreatisches Polypeptid, ein gastrointestinales Hormon
 Partikulärer Phosphor, an Partikel gebundene Phosphorfraktion
 Partizip Perfekt, eine infinite Verbform
 Polierte Platte, eine Herstellungsart von Münzen für Sammler und Kabinette
 Polygonpunkt im Vermessungswesen
 Polypropylen, ein Kunststoff
 Poppers, eine Bezeichnung für kurz wirksame Drogen
 Präpositionalphrase in der Linguistik
 Probabilistische Polynomialzeit, eine Komplexitätsklasse in der theoretischen Informatik
 Produktionspotential
 Prohibitivpreis
 Protection Profile, Schutzprofil zur Definition von IT-Sicherheit
 Proximity Pilot, siehe SAE J1772
 Prozedurale Programmierung, ein Programmierparadigma, nach dem Computerprogramme entwickelt werden können
 Pseudopotential in der Quantenmechanik
 Psychologischer Psychotherapeut, Berufsbezeichnung in Deutschland
 pulse pressure, Pulsamplitude, auch als Pulsdruck oder als Blutdruckamplitude benannt
 Pyrophosphat, eine andere Bezeichnung für Diphosphate

PP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Bulgarien: Oblast Rasgrad
 Großbritannien: Preston
 Kroatien: Wechselkennzeichen (prijenosne pločice)
 Nordmazedonien: Prilep
 Norwegen: Kristiansand in der Provinz Vest-Agder
 Polen: Powiat Pilski in der Woiwodschaft Großpolen
 Serbien: Prijepolje
 Slowakei: Okres Poprad

PP. steht als Abkürzung für:
 Papa (kirchenlateinisch), deutsch „Papst“
 Patres, Plural von Pater für katholische Ordensleute und Ordensgemeinschaften
 Präpositionalphrase

PP. steht als Abkürzung für:
 Papa (kirchenlateinisch), deutsch „Papst“

Pp. steht als Abkürzung für:
 Pappband zur Kennzeichnung der Form von Buchausgaben

pp, p. p., p. P. steht als Abkürzung für:
 per Prokura, auch ppa., Zusatz vor Unterschriften in Vertretung für einen Vollkaufmann durch einen Prokuristen
 pianissimo, Bezeichnung und Spielanweisung für „sehr leise“ in der Musik, siehe Dynamik
 post partum (lateinisch), deutsch „nach der Geburt“ (Gynäkologie), siehe postpartal
 praemissis praemittendis (lateinisch), deutsch „nach Vorausschickung des Vorauszuschickenden“ als Teil der Grußformel in historischen Briefen, Widmungen u. Ä., siehe Grußformel (Korrespondenz)
 pro parte (lateinisch), wenn zwei Taxonnamen nur zum Teil synonym sind (Taxonomie)
 professor publicus (lateinisch), deutsch „öffentlicher Professor“
 (sanatio) per primam (intentionem) (lateinisch), primäre Wundheilung ohne komplizierenden Infekt in der Chirurgie, siehe Wundheilung
 pro Person, Zusatz bei Preisangaben

pp. steht als Abkürzung für:
 perge, perge (lateinisch) für „fahre fort, fahre fort“ bzw. „und so fort“, meist in der Wendung etc. pp., siehe et cetera
 paginae (lateinisch), Seiten, vor Seitenbereichsangabe in Druckwerken, Mehrzahl durch verdoppeltes p(.)

Abkürzung